Будова () — село,
Кальненский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123084403. Население по переписи 2001 года составляло 56 человек .

Географическое положение 
Село Будова находится на левом берегу реки Коропец,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Йосиповка,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Кальное.

История 
 1938 год — дата основания.

Примечания